Su-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiuquan (prefekturhuvudort i Kina), Gansu, 
 Suzhou (prefekturhuvudort), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar